Romaniwka (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

Oblast Charkiw:
 Romaniwka (Satschepyliwka), Dorf im Rajon Satschepyliwka

Oblast Chmelnyzkyj:
 Romaniwka (Tschemeriwzi), Dorf im Rajon Tschemeriwzi

Oblast Dnipropetrowsk:
 Romaniwka (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih
 Romaniwka (Synelnykowe), Dorf im Rajon Synelnykowe

Oblast Donezk:
 Romaniwka (Kramatorsk), Dorf im Rajon Kramatorsk
 Romaniwka (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk

Oblast Kiew:
 Romaniwka (Poliske), Dorf im Rajon Poliske

Oblast Luhansk:
 Romaniwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe

Oblast Lwiw:
 Romaniwka (Lwiw), Dorf im Rajon Lwiw
 Romaniwka (Stryj), Dorf im Rajon Stryj
 Romaniwka (Tscherwonohrad, Lopatyn), Dorf im Rajon Tscherwonohrad, Siedlungsgemeinde Lopatyn
 Romaniwka (Tscherwonohrad, Sokal), Dorf im Rajon Tscherwonohrad, Stadtgemeinde Sokal

Oblast Mykolajiw:
 Romaniwka (Baschtanka, Beresnehuwate), Dorf im Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Beresnehuwate
 Romaniwka (Baschtanka, Kasanka), Dorf im Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka

Oblast Odessa:
 Romaniwka (Ananjiw), Dorf im Rajon Ananjiw
 Romaniwka (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
 Romaniwka (Podilsk), Dorf im Rajon Podilsk
 Romaniwka (Mykolajiwka), Dorf im Rajon Mykolajiwka

Oblast Poltawa:
 Romaniwka (Hlobyne), Dorf im Rajon Hlobyne
 Romaniwka (Sinkiw), Dorf im Rajon Sinkiw

Oblast Schytomyr:
 Romaniwka (Berdytschiw), Dorf im Rajon Berdytschiw, bis 2016 Radjanske 
 Romaniwka (Schytomyr, Brussyliw), Dorf im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Brussyliw
 Romaniwka (Schytomyr, Kwitnewe), Dorf im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Schytomyr
 Romaniwka (Schytomyr, Romaniw), Dorf im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Romaniw
 Romaniwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel

Oblast Ternopil:
 Romaniwka (Terebowlja), Dorf im Rajon Terebowlja
 Romaniwka (Ternopil), Dorf im Rajon Ternopil

Oblast Tscherkassy:
 Romaniwka (Talne), Dorf im Rajon Talne

Oblast Winnyzja:
 Romaniwka (Berschad), Dorf im Rajon Berschad

Oblast Wolyn:
 Romaniwka (Iwanytschi), Dorf im Rajon Iwanytschi
 Romaniwka (Luzk), Dorf im Rajon Luzk

Siehe auch:
 Romanowka, russische Entsprechung

uk:Романівка